Ben Reichert (1994) – calciatore israeliano
Carl Reichert (...–...) – costruttore di strumenti scientifici austro-ungarico
Christian Reichert (1985) – nuotatore tedesco
Dave Reichert (1950) – politico statunitense
Frank Reichert (1875-1965) – attore, regista e produttore cinematografico tedesco
Julia Reichert (1946-2022) – regista, produttrice cinematografica, attivista e documentarista statunitense
Karl Bogislaus Reichert (1811-1883) – anatomista e biologo tedesco, primo studioso della cartilagine omonima
Kittens Reichert (1910-1990) – attrice statunitense
Klaus Reichert (1947) – ex schermidore tedesco
Marc Reichert (1980) – hockeista su ghiaccio svizzero
Ossi Reichert (1925-2006) – sciatrice alpina tedesca
Tanja Reichert (1980) – attrice canadese